Чемпионат СССР 1986 года в первой лиге проходил в два круга. Два лучших клуба — московский ЦСКА и «Гурия» Ланчхути — вышли в высшую лигу, а пять клубов, занявших последних места, — краснодарская «Кубань», хабаровский СКА, смоленская «Искра», клайпедский «Атлантас» и кишинёвская «Нистру» — перешли во вторую лигу. Лимит ничьих был равен 12.

Итоговая таблица

Бомбардиры 
Лучшие бомбардиры:

Матчи

«Золотой матч»

Примечания

Ссылки 
 USSR (Soviet Union) — Final Tables 1924—1992 на rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1986
1986